Eine Mariä-Geburt-Kirche bzw. -kapelle ist ein Kirchengebäude, das dem Patrozinium des Geburtsfestes der Gottesmutter geweiht ist. Patroziniumsfest ist das Fest Mariä Geburt am 8. September.

  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä. sowie zentrale Wallfahrtskirchen

Liste von Mariä-Geburt-Kirchen in deutschsprachigen Ländern

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Mariä Geburt (Reihen), Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Mariä Geburt (Richen), Landkreis Heilbronn

Bayern 
 Mariä Geburt (Abens), Markt Au in der Hallertau, Landkreis Freising
 Mariä Geburt (Gebenhofen), Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg
 Mariä Geburt (Alling), Landkreis Fürstenfeldbruck
 Mariä Geburt (Altenkunstadt), Landkreis Lichtenfels
 Mariä Geburt (Altenstadt), Landkreis Neu-Ulm
 Maria Geburt (Aschaffenburg) im Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim
 Mariä Geburt (Frauenberg), Gemeinde Brunn, Landkreis Regensburg
 Mariä Geburt (Bubesheim), Landkreis Günzburg
 Mariä Geburt (Hambach), Gemeinde Dittelbrunn, Landkreis Schweinfurt 
 St. Mariä Geburt (Eschlbach), Landkreis Erding
 Maria Geburt (Geisling), Landkreis Regensburg
 Mariä Geburt (Dürrfeld), Gemeinde Grettstadt, Landkreis Schweinfurt
 Wehrkirche Hannberg, Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Mariä Geburt (Höchberg), Landkreis Würzburg
 Mariä Geburt (Höhenkirchen), Landkreis München
 Mariä Geburt (Hohenroth), Landkreis Rhön-Grabfeld
 Mariä Geburt (Pettenhofen), Ingolstadt
 Mariä Geburt (Ipthausen), Stadt Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Kirchenburg Kinding, Landkreis Eichstätt
 Mariä Geburt (Glosberg), Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Maria Altenburg (Altenburg), Gemeinde Moosach, Landkreis Ebersberg
 Mariä Geburt (Lebenhan), Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Mariä Geburt (Lohndorf), Gemeinde Litzendorf, Landkreis Bamberg
 Mariä Geburt (Palling), Landkreis Traunstein
 Mariä Geburt (Piding), Landkreis Berchtesgadener Land
 Mariä Geburt (München) im Münchner Stadtteil Pasing
 Mariä Geburt (Oberweiling), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Mariä Geburt (Pettstadt), Landkreis Bamberg
 Mariä Geburt (Rengersbrunn), Landkreis Main-Spessart
 Mariä Geburt (Rottenbuch), Landkreis Weilheim-Schongau
 Mariä Geburt, Schneeberg im Odenwald, Landkreis Miltenberg, Muttergottes auf dem Holderstock
 Mariä Geburt (Witzighausen), Stadt Senden, Landkreis Neu-Ulm
 Mariä Geburt (Unterhofkirchen), Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding
 Mariä Geburt (Traunwalchen), Landkreis Traunstein
 Mariä Geburt (Untereschenbach), Landkreis Bad Kissingen
 Mariä Geburt (Wartenberg), Landkreis Erding
 Mariä Geburt und St. Valentin (Burghausen), Gemeinde Wasserlosen, Landkreis Schweinfurt
 Mariä Geburt (Neundorf), Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg
 Mariä Geburt (Windheim), Landkreis Bad Kissingen

Hessen 
 Maria Geburt (Altenhain), Main-Taunus-Kreis
 Mariä Geburt (Hering), Landkreis Darmstadt-Dieburg
 Mariä Geburt (Istergiesel) in Fulda, Landkreis Fulda
 Mariä Geburt (Niedernhausen), Rheingau-Taunus-Kreis
 Mariae Geburt und Johannes der Täufer (Roßdorf), Landkreis Marburg-Biedenkopf

Niedersachsen 
 St. Mariä Geburt (Bad Laer), Landkreis Osnabrück
 Mariä Geburt (Winzenburg), Landkreis Hildesheim

Nordrhein-Westfalen 
 St. Mariä Geburt (Baasem), Kreis Euskirchen
 St. Mariä Geburt (Birk), Rhein-Sieg-Kreis
 St. Mariä Geburt (Kupferdreh-Dilldorf) im Essener Stadtteil Kupferdreh
 St. Maria Geburt (Noithausen), Stadt Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss
 St. Mariä Geburt (Efferen) im Hürther Stadtteil Efferen
 St. Mariä Geburt (Eggerode), Schöppingen im Kreis Borken
 St. Mariä Geburt (Kempen), Kreis Viersen
 St. Mariæ Geburt (Köln-Zündorf)
 St. Mariä Geburt (Köln)
 Kapelle Mariä Geburt in Genholland, Mönchengladbach
 St. Mariä Geburt (Monschau), Städteregion Aachen
 St. Mariä Geburt (Mülheim an der Ruhr)

Rheinland-Pfalz 
 Mariä Geburt (Bolanden)
 St. Maria Geburt (Harspelt)

Saarland 
 Mariä Geburt (Höchen)
 Mariä Geburt (Ottweiler)
 Mariä Geburt (Schwarzenacker)siezen

Sachsen-Anhalt 
 St. Mariä Geburt (Questenberg), Landkreis Mansfeld-Südharz

Thüringen 
 Mariä Geburt (Buttlar), Wartburgkreis
 St. Maria im Busch (Dingelstädt), Landkreis Eichsfeld
 St. Mariä Geburt (Lengenfeld unterm Stein), Landgemeinde Südeichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis

Österreich 
Burgenland:
 Pfarrkirche Deutsch Tschantschendorf
  Basilika zu Mariä Geburt, Frauenkirchen
 Pfarrkirche Hannersdorf
 Pfarrkirche Neudörfl an der Leitha
 Wallfahrtskirche Rattersdorf

Kärnten:
 Pfarrkirche Berg im Drautal

Niederösterreich:
  Basilika und Stiftskirche Geras
  Basilika, Stifts- und Pfarrkirche Klosterneuburg
  Basilika Mariä Geburt (Maria Roggendorf)
 Filialkirche Andlersdorf
 Pfarrkirche Enzersfeld im Weinviertel
 Pfarrkirche Imbach
 Pfarrkirche Gobelsburg
 Wallfahrtskirche Maria Langegg
 Wallfahrtskirche Mauer
 Pfarrkirche Nondorf an der Wild
 Pfarrkirche Roseldorf
 Pfarrkirche Schöngrabern
 Pfarrkirche Sierndorf
 Pfarrkirche Sierndorf an der March
 Pfarrkirche Unserfrau
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Unterhöflein

Oberösterreich:
 Pfarrkirche Atzbach
 Pfarrkirche Obermühl
 Pfarrkirche Scharten
 Pfarrkirche Treubach

Salzburg:
 Dekanatskirche und Pfarrkirche Köstendorf
 Pfarrkirche Altenmarkt im Pongau
 Pfarrkirche Maishofen
 Pfarrkirche Puch bei Hallein
 Pfarrkirche Siezenheim
 Wallfahrtskirche Maria Kirchental
 Pfarrkirche Werfenweng

Steiermark:
  Basilika von Mariazell
 Pfarrkirche Arnfels
 Stadtpfarrkirche Bruck an der Mur
 Filialkirche Maria Fieberbründl
  Basilika Mariatrost in Graz
 Pfarrkirche Oppenberg
 Pfarrkirche St. Marein bei Knittelfeld

Tirol:
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Galtür
 Pfarrkirche Mieders

Vorarlberg:
 Pfarrkirche Buchboden
 Pfarrkirche Mariä Geburt, Tschagguns
 Pfarrkirche Stuben am Arlberg
 Wallfahrtskirche Mariä Geburt, Stallehr

Wien:
 Waisenhauskirche, Wien
 Pfarrkirche Maria Hietzing

Schweiz 
 Pfarrkirche Maria Geburt Lyss, Kanton Bern
 Katholische Pfarrkirche Maria Geburt Plaffeien, Kanton Freiburg
 Pfarrkirche Geburt Mariens (Reckingen VS), Wallis
 Pfarrkirche Mariä Geburt Sins, Aargau
 Katholische Pfarrkirche Mariä Geburt und Johannes Baptist Vrin, Graubünden

Liste von Kirchen in anderssprachigen Ländern

Bosnien und Herzegowina 
  Mariä-Geburt-Kathedrale (Bijeljina)
 Mariä-Geburt-Kirche, Serbisch-orthodoxe Kirche in Bosanska Krupa
 Mariä-Geburt-Kirche, Serbisch-orthodoxe Kirche in Ljubinje
  Mariä-Geburt-Kathedrale, Serbisch-orthodoxe Kathedrale in Sarajevo

China 
  Sé Catedral da Natividade de Nossa Senhora, Kathedrale des Bistums Macau in Macau

Ecuador 
 Iglesia de Balbanera, Colta, Provinz Chimborazo

Frankreich 
 Nativité-de-la-Vierge (Aix-en-Othe), Aix-en-Othe, Aube, Grand-Est
 Notre-Dame-de-la-Nativité, Bois-Sainte-Marie
 Notre-Dame-de-la-Nativité, Bussière-Badil, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
 Nativité-de-la-Vierge (Camon), Camon, Ariège 
 Notre-Dame-de-la-Nativité (Donnemarie-Dontilly), Seine-et-Marne, Île-de-France
 Notre-Dame-de-la-Nativité, Jacqueville, Seine-et-Marne, Île-de-France
 Notre-Dame-de-la-Nativité, La Rochepot, Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté
 Notre-Dame-de-la-Nativité, Malay, Saône-et-Loire, Burgund
 Notre-Dame-en-sa-Nativité (Puellemontier), Puellemontier, Champagne-Ardenne
 Notre-Dame-de-la-Nativité, Saverne, Elsass
  Basilika Notre-Dame de Sion (Nativité de la Vierge), bei Saxon-Sion, Region Grand Est
  Kathedrale de la Nativité-de-Marie von Vence, Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Notre-Dame (Vétheuil)

Italien 
  Santa Maria Nuova (Abbiategrasso), Lombardei
 Chiesa di Santa Maria Nascente, Brescello, Emilia-Romagna
  Duomo di Santa Maria Nascente, der Mailänder Dom
 Superga, eigentlich Basilica della Natività di Maria Vergine, bei Turin
 Mariä Geburt (Tschengls), Gemeinde Laas in Südtirol

Litauen 
 Kirche der Geburt der Allerheiligsten Jungfrau Maria Žeimiai, , Žeimiai, Jonava
 Mariä Geburt, orthodoxe Kirche in Rimkai bei Jonava
  Basilika Mariä Geburt (Šiluva)

Luxemburg 
 Pfarrkirche Mariä Geburt, Böwingen/Attert
 Église de la Nativité de la Bienheureuse-Vierge-Marie, Esch-Sauer
 Kapelle am Glacis, Limpertsberg
 Église de la Nativité de la Bienheureuse-Vierge-Marie, Nommern
 Église de la Nativité de la Bienheureuse-Vierge-Marie, Schlindermanderscheid

Malta 
 Kirche Mariä Geburt (Naxxar)
  Basilika Mariä Geburt, , , Senglea
  Basilika Maria Geburt, Il-Bambina, Maria vom Siege, Xagħra, Gozo

Polen 
 Kirche der Geburt der Allerheiligsten Jungfrau Maria (Biały Bór) (Baldenburg)
  Kathedrale der Geburt der seligen Jungfrau Maria (Breslau)
  Basilika Mariä Geburt (Chełm) (Kulm)
  Mariä-Geburt-Kirche (Gietrzwałd) (Dietrichswalde)
 Mariä-Geburt-Kirche (Gliwice) (Gleiwitz)
 Mariä Geburt (Głubczyce)
  Basilika Mariä Geburt (Gorlice)
 Mariä-Geburt-Kirche (Kerpen) (Kierpień)
 Mariä Geburt (Kiełczyn) (Költschen)
 Mariä-Geburt-Kirche (Kumielsk) (Kumilsko/Morgen)
 Mariä-Geburt-Kirche (Lądek-Zdrój) (Bad Landeck)
 Mariä Geburt (Lubowitz)
 Mariä-Geburt-Kirche (Ostre Bardo) (Klingenberg)
 Kirche Pehsken, Piaseczno bei Gniew Westpreußen
  Basilika Mariä Geburt (Pszów) 
  Kathedrale von Sandomierz
 St. Mariä Geburt und St. Martin in Strzelce (Strehlitz)
  Kathedrale von Tarnów
 Mariä-Geburt-Kirche (Warschau)
 Mariä-Geburt-Kirche (Wieliczki) (Wielitzken/Wallenrode)
  Stiftsbasilika Mariä Geburt (Wiślica)
 Mariä-Geburt-Kirche (Żabin) (Klein Szabienen/Kleinlautersee)

Rumänien 
 Kirche Mariä Geburt, , Fabric, Timișoara (griechisch-katholisch)
 Pfarrkirche Mariae Geburt, , Iosefin, Timișoara
 Klosterkirche der Geburt der seligen Jungfrau Maria der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau, , Iosefin, Timișoara (römisch-katholisch)
 Mariä Geburt in Ieud Deal (), Weltkulturerbe in der Maramureș
 ) Kirche der Geburt der Jungfrau Maria (Timișoara), , Iosefin, Timișoara (rumänisch-orthodox, früher Kathedrale 
 Pfarrkirche Mariae Geburt (Iosefin), Timișoara
 Klosterkirche Notre Dame „Geburt der seligen Jungfrau Maria“, Timișoara

Russland 
  Mariä-Geburt-Kathedrale, , Stroganow-Kirche, Nischni Nowgorod
 Kirche Mariä Schutz und Geburt (Pskow)
  Kathedrale der Geburt der heiligen Mutter Gottes (Rostow am Don)
 Mariä-Geburt-Kathedrale, Ufa, Baschkirien

Serbien 
 Mariä-Geburt-Kirche (Batočina)
 Allheilige Gottesmutter (Dimitrovgrad)
  Mariä-Geburt-Kathedrale (Zaječar)

Slowakei 
  Basilika Mariä Geburt (Marianka)
  Basilika Mariä Geburt (Rajecká Lesná)
  Basilika Mariä Geburt (Vranov nad Topľou)

Spanien 
 Kathedrale von Baeza
 Nativitat de la Mare de Déu (Durro)

Tschechien 
 Mariä Geburt (Cetviny)
 Mariä Geburt (Hořice)
 Mariä Geburt (Nicov)

Ukraine 
  Mariä-Geburt-Kathedrale (Mykolajiw)
 Mariä-Geburt-Kirche (Nyschnij Werbisch)
 Mariä-Geburt-Kirche (Wjasiwka)

Ungarn 
  Marienbasilika (Budapest)

Siehe auch 
 für weitere Marienkirchen siehe Liste von Marienkirchen

Weblinks 

 
Maria Geburt